

Archeologia 
 KAI – abbreviazione del Kanaanäische und aramäische Inschriften, corpus epigrafico semitico

Codici 
 KAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaieteur (Guyana)
 kai – codice ISO 639-3 della lingua karekare

Geografia 

 Kai – città nella prefettura di Yamanashi
 Kai – vecchia provincia che corrisponde all'attuale prefettura di Yamanashi

 Isole Kai – arcipelago delle Molucche

 Kaï – comune del circondario di Kadiolo

Manga, anime, fumetti, videogiochi 
 Kai – personaggio di Divine Shadow
 Kai – personaggio di Heavenly Sword
 Kai – personaggio della serie Inuyasha
 Kai – personaggio di Mortal Kombat
 Kai Hiwatari – personaggio della serie Beyblade
 Dragon Ball Kai – serie animata rifacimento di Dragon Ball Z

Persone

Kai
 Teanna Kai (1978) – attrice pornografica statunitense
 KAI (1983) – wrestler giapponese
 Konomi Kai (1993) – lunghista giapponese
 Kai (1994) – cantante sudcoreano, membro degli EXO

Kaï
 Bertrand Kaï (1983) – calciatore francese

Altro 
 Kai – nome proprio di persona maschile e femminile
 Kai – razza canina
 Kai – remix album della band Dir En Grey
 KAI – Korea Aerospace Industries